Фростерус () — шведская фамилия. Известные носители:

 Фростерус, Беньямин (1866—1931) — финский геолог, профессор.
 Фростерус, Гюстав (1826—1901) — финский историк, профессор.